Útkino (en rus: Уткино) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 32 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea